PACE est l'abréviation de :
 Pacing and Clinical Electrophysiology, un journal médical.
 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, la désignation anglaise de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.
 Pre-Aerosol, Clouds and ocean Ecosystem, un satellite d'observation de la Terre de l'agence spatiale américaine, la NASA
 National Semiconductor PACE, le premier microprocesseur monopuce 16 bits commercial.